Bahnhof Rochlitz steht für:

 Bahnhof Rochlitz (Sachs), ein Eisenbahnknoten in Sachsen
 Bahnhof Rochlitz (Iser), frühere deutschsprachige Bezeichnung des Bahnhofs Rokytnice nad Jizerou an der Bahnstrecke Martinice v Krkonoších–Rokytnice nad Jizerou in Tschechien